

Astronomia
 4297 Eichhorn – asteroide della fascia principale

Persone
 Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827) – storico e teologo tedesco
 Hermann von Eichhorn (1848-1918) – generale prussiano
 Emil Eichhorn (1863-1925) – giornalista e politico tedesco
 Willi Eichhorn (1908-1994) – canottiere tedesco
 Lisa Eichhorn  (1951) – attrice statunitense
 Jan-Armin Eichhorn  (1981) – slittinista tedesco